Међуопштинска лига Београд група „Б” (једна од две међуопштинске лиге, „A” и „Б”-e) је шести ниво Фудбалског савеза Србије.Сезона 2019/20. бројала је 13 клубова, Арсенал (Велики Мокри Луг) је напустио такмичење на почетку сезоне.Виши степен такмичења је Прва Београдска лига.

Јесењи првак за сезону 2019/20. је Поштар 1930 (Београд) са 34 освојена бода и без изгубљене утакмице.

Првенство је прекинуто због пандемије Корона вируса.

За сезону 2020/21.
 У Прву Београдску лигу група „А”, пласирали су се
 Поштар 1930, Београд као првопласирана екипа  
 ПКБ, Падинска Скела као другопласирана екипа

Клубови и Локација  

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 70.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|- style="background:#fff;"
|align=right|1.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Палилулац
| style="text-align: center" | КрњачаПалилулаБеоград

|align=right|2.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Ресник
|style="text-align: center" | РесникБеоградРаковица
 
|align=right|3.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" |Поштар 1930
|style="text-align: center" | КарабурмаПалилулаБеоград

|- style="background:#fff;" 
|align=right|4.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Свети Стефан
| style="text-align: center" | СланциПалилулаБеоград 
 
|align=right|5.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Пиносава
|style="text-align: center" | ПиносаваВождовацБеоград
 
|align=right|6.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Бока Сениорс
| style="text-align: center" | ТорлакВождовацБеоград

|- style="background:#fff;" 
|align=right|7.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ПКБ
| style="text-align: center" | Падинска СкелаПалилулаБеоград

|align=right|8.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Пионир
|style="text-align: center" | Бесни ФокПалилулаБеоград
 
|align=right|9.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Авала 1939
| style="text-align: center" | Бели ПотокВождовацБеоград
 
|- style="background:#fff;"
|align=right|10.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Минел
| style="text-align: center" | РипањВождовацБеоград
 
|align=right|11.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Лепушница
| style="text-align: center" | Глогоњски РитПалилулаБеоград
 
|align=right|12.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Сити Спорт Клуб
|style="text-align: center" | КовиловоПалилулаБеоград

|- style="background:#fff;"  
|align=right|13.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ОФК Црвенка
|style="text-align: center" | ЦрвенкаПалилулаБеоград
|}

Резултати по колима

Резултати (са 14. колом) 	
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" |Екипа домаћина!!  !!   !!  !! !!  !! !!  !!  !!  !!  !! !!!!	
|- 	
!style="text-align: right" |1|| style="text-align: left" | Палилулац, Крњача	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #F9F9F9;"|:||style="background: #C0FFC0;"|6:0
|style="background: #F9F9F9;"|:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #F9F9F9;" |:
  	
|- !  style="background: #F9F9F9;"	
!style="text-align: right" |2|| style="text-align: left" | Ресник,Ресник  	
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |2:4
 	
|-	
!style="text-align: right" |3|| style="text-align: left" | Поштар 1930, Београд 	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #F9F9F9;" |:
  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |4|| style="text-align: left" | Свети Стефан, Сланци 	
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:5||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #FFE4E1;" |3:4||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |1:5
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |1:2

|-	
!style="text-align: right" |5|| style="text-align: left" | Пиносава, Пиносава 	
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #F9F9F9;" |:

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |6|| style="text-align: left" | Бока Сениорс, Торлак 	
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #F9F9F9;" |:

|-	
!style="text-align: right" |7|| style="text-align: left" | ПКБ, Падинска Скела	
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;"|:
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |8|| style="text-align: left" | Пионир, Бесни Фок 	
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |0:5||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |1:2

|-	
!style="text-align: right" |9|| style="text-align: left" | Авала 1939, Бели Поток 	
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #F9F9F9;" |:

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!10|| style="text-align: left" | Минел, Рипањ 	
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:2

|-!	
!11|| style="text-align: left" | Лепушница, Глогоњски Рит	
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |4:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |2:4
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #F9F9F9;" |:

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!12|| style="text-align: left" | Сити Спорт Клуб, Ковилово	
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFFACD;" |2:2
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #C0FFC0;" |3:1

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!13|| style="text-align: left" | ОФК Црвенка, Црвенка
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #F9F9F9;" |:
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #F9F9F9;"|:||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 
|| ||  ||  
|}

|}

Позиције на табели по колима
{| " style="background:#ceebfb; font-size:95%; text-align:center;" class="wikitable sortable"
!align="right"| !!style="text-align:left;"|КлубКоло→!!1.!!2.!!3.!!4.!!5.!!6.!!7.!!8.!!9.!!10.!!11.!!12.!!!!14.!!15.!!16.!!17.!!18.!!19.!!20.!!21.!!22.!!23.!!24.!!25.!!
  		
|-! align="right"		
!1.||style="text-align: left" | Палилулац, Крњача 
|style="background:#90EE90;"|10||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#FFCCCC;"|
|style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#FFCCCC;"|8
|style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
 	
|-! align="right"		
!2.||style="text-align: left" | Ресник,Ресник	
|style="background:#90EE90;"|4||style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#90EE90;"|5
|style="background:#FFCCCC;"|||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#90EE90;"|7
|style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
 
|-! align="right"		
!3.||style="text-align: left" | Поштар 1930, Београд  
|style="background:#90EE90;"|8||style="background:#FFCCCC;"|3||style="background:#90EE90;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1
|style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#FFCCCC;"|||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1
|style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|

|-! align="right"		
!4.||style="text-align: left" | Свети Стефан, Сланци
|style="background:#90EE90;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#FFCCCC9;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13
|style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13
|style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|

|-! align="right"
!5.||style="text-align: left" | Пиносава, Пиносава
|style="background:#90EE90;"|6||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10
|style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#CEEBFB;"|||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#90EE90;"|10
|style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|

|-! align="right"		
!6.||style="text-align: left" | Бока Сениорс, Торлак		
|style="background:#90EE90;"|13||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12
|style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#90EE90;"|10||style="background:#FFCCCC;"|
|style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|

|-! align="right"		
!7.||style="text-align: left" | ПКБ, Падинска Скела		
|style="background:#90EE90;"|3||style="background:#90EE90;"|2||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#FFCCCC;"|3||style="background:#90EE90;"|2
|style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#FFCCCC;"|||style="background:#CEEBFB;"|2
|style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|

|-! align="right"
!8.||style="text-align: left" | Пионир, Бесни Фок 		
|style="background:#90EE90;"|11||style="background:#FFCCCC;"|13||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#CEEBFB;"|||style="background:#FFCCCC;"|7
|style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#FFCCCC;"|9
|style="background:#90EE90;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|

|-! align="right"		
!9.||style="text-align: left" | Авала 1939, Бели Поток		
|style="background:#90EE90;"|7||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#FFCCCC;"|||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#FFCCCC;"|9
|style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#90EE90;"|6
|style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|

|-! align="right"		
!10.||style="text-align: left" | Минел, Рипањ		
|style="background:#90EE90;"|2||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#FFCCCC;"|||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#FFCCCC;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4
|style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#FFCCCC;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5
|style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
	
|-! align="right"		
!11.||style="text-align: left" | Лепушница, Глогоњски Рит 			
|style="background:#90EE90;"|5||style="background:#FFCCCC;"|||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11
|style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#FFCCCC;"|12
|style="background:#90EE90;"|10||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|

|-! align="right"		
!12.||style="text-align: left" | Сити Спорт Клуб, Ковилово		
|style="background:#90EE90;"|1||style="background:#FFCCCC;"|5||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#90EE90;"|2||style="background:#FFCCCC;"|3
|style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#FFCCCC;"|4
|style="background:#CEEBFB;"|||style="background:#90EE90;"|3||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|

|-! align="right"		
!13.||style="text-align: left" | ОФК Црвенка, Црвенка	
|style="background:#90EE90;"|||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#90EE90;"|10||style="background:#90EE90;"|8
|style="background:#90EE90;"|5||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#90EE90;"|3
|style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#FFCCCC;"|||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|
|style="background:#F9F9F9;"| ||style="background:#F9F9F9;"|

|}
{| class="wikitable"  style="text-align:left; background:#dcdbd6;"
|| ||  || 
|}

Табела 

Првенство је прекинуто због пандемије Корона вируса.

|width"50"| 
|valign="top"|

|}

{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: center;"
|- style="background:#c0ffc0;"
|colspan="12"|  У Прву Београдску лигу група „А”, пласирали су се
|- style="background:#c0ffc0; text-align:center;"
|align=left| Поштар 1930, Београд као првопласирана екипа  
|- style="background:#c0ffc0; text-align:center;"
|align=left|ПКБ, Падинска Скела као другопласирана екипа
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	
	

2019/20
Српске фудбалске лиге у сезони 2019/20.